Nemilow ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Wladimirowitsch Nemilow (* 1939), russischer Physikochemiker und Hochschullehrer
 Wladimir Alexandrowitsch Nemilow (1891–1950), russischer Chemiker, Metallurg und Hochschullehrer